Groupe Bruxelles Lambert, een Belgische beursgenoteerde holding.
 Gamma-butyrolacton
 Gemeentebelangen (doorverwijspagina), een Nederlandse en Vlaamse lokale politieke partij.
 Gemeentebelangen Leeuwarden, een lokale politieke partij in de gemeente Leeuwarden